Marisma puede referirse a:

 las aguas costeras llamadas marismas;
 el nombre común de la planta Atriplex halimus; o
 nombre en castellano de la comarca catalana de El Maresme.